Fervers ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fervers (1862–1931), Jurist, Regierungsbeamter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Andreas Fervers (* 1957), deutscher Komponist
 Eugen Fervers (1895–1962), Präsident der Industrie- und Handelskammer Solingen
 Matthias Fervers (* 1986), deutscher Rechtswissenschaftler und Publizist